Es gibt drei Bahnstrecken Rom–Neapel
 die Bahnstrecke Rom–Cassino–Neapel, die durch das Tal des Liri führt
 die Bahnstrecke Rom–Formia–Neapel, die entlang der Küste führt
 die Schnellfahrstrecke Rom–Neapel, als Direktverbindung